Název Široký rybník má více rybníků:

 Široký rybník (u Kosova) – východně od Kosova v okrese České Budějovice
 Široký rybník (u Manušic) – jihovýchodně od Manušic v okrese Česká Lípa
 Široký rybník (u Oselců) – jihovýchodně od Oselců v okrese Plzeň-jih
 Široký rybník (u Pávova) – západně od Pávova v okrese Jihlava

… nebo je tímto názvem také označován:
 Mělký rybník – východně od Starého Sedliště v okrese Tachov